Lake McLeod kan syfta på följande platser:

Australien 

 Lake MacLeod, periodisk sjö, Western Australia, Carnarvon,

USA 

 Lake McLeod (sjö i USA), Florida, Polk County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar